Antidote peut désigner :
 antidote, un remède ;
 Antidote, un logiciel d'aide à la rédaction en français de Druide informatique ;
 Antidote, une exposition d'art contemporain qui se déroule chaque année aux Galeries Lafayette ;
 Antidote, une bière aux extraits de chataigne et de gentiane, produite en Auvergne ;
 , un groupe de punk rock néerlandais ;
 Antidote, une chanson de la Swedish House Mafia sorti en 2012 ;
 Antidote, un album de la rappeuse belge Shay, sorti en 2019 ;
 Antidote, une émission de télévision française.

Voir aussi 
 Antidotes, un essai d'Eugène Ionesco publié en 1977
 The Antidote, un album du guitariste Ronny Jordan
 antidote à herbicide, un composé chimique induisant chez certaines plantes les mécanismes de détoxication endogène